

Geografia
 Antequera – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia.
 Antequera – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol.
 Antequera – distretto del Paraguay nel dipartimento di San Pedro.
 Antequera – comune della Bolivia nel dipartimento di Oruro

Persone 
 José de Antequera y Castro, politico e rivoluzionario spagnolo del XVIII secolo attivo in America del Sud.